З'їзд (збори, форуми)
 З'їзд (гірнича виробка)
 З'їзд КПРС